Ато Нуево има више значења:

 Ато Нуево (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ато Нуево (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ато Нуево (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику